Szczelina za Płytą – jaskinia nad Sanem w Bieszczadach
 Szczelina za Płytą – jaskinia w Dolinie Miętusiej w Tatrach
 Szczelina za Płytą – jaskinia w Gorcach
 Szczelina za Płytą w Mącznej Skale – jaskinia w Dolinie Kluczwody na Wyżynie Olkuskiej